Graziano Battistini (voetballer) (1970), Italiaans voetballer
Graziano Battistini (wielrenner) (1936-1994), Italiaans wielrenner